La stagione 2014-2015 del campionato delle Isole Vergini Americane è stata, nella storia della competizione, la dodicesima. È stata vinta dall'Helenites, che in finale ha battuto i Raymix per 3 a 1 in finale. Alle qualificazioni hanno partecipato 15 squadre, divise in due gironi.

Qualificazioni

St. Thomas Soccer League

St. Croix Soccer League
1.Helenites 

2.Rovers 

3.Freewill 

4.Prankton 

5.True Players 

6.Unique

Fase finale

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Voci correlate 
 U.S. Virgin Islands Championship
 Isole Vergini Americane
 Calcio nel mondo

Competizioni calcistiche americo-verginiane